Anna von Meißen ist der Name folgender Personen

 Anna von Meißen († 1395), Herzogin von Sachsen-Wittenberg, Ehefrau von Rudolf III. (Sachsen-Wittenberg), Tochter des Mark- und Landgrafen Balthasar von Meißen und Thüringen
 Anna von Braunschweig, durch Heirat mit Wilhelm I. (Meißen) Markgräfin von Meißen